Jez est une abréviation du prénom Jeremy. 

 František Jež (1970-), un sauteur à ski tchèque ;
 Róbert Jež (1981-), un footballeur international slovaque.